Als Kosmorama bezeichnet man
 eine Variante des Panoramas, siehe Kosmorama
 eine populärwissenschaftliche Darstellung des Weltalls in einem Planetarium
 eine dänische Filmproduktionsgesellschaft
 eine dänische Filmzeitschrift (1954–)
 ein norwegisches Filmfestival (2005–)